Loredana Santamaria

Teste di serie 

 Michael Sell /  Myles Wakefield (Campioni)
 Alejandro Hernández /  Maurice Ruah (quarti di finale)

<li> Chad Clark /  Ben Ellwood (finale)
<li> Alistair Hunt /  Gouichi Motomura (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1997